Билевич — фамилия.

 Биллевич (Билевич), Леон (1870—1940) — российский полковник и польский генерал.
 Билевич, Михаил Васильевич (1779—?) — российский педагог.
 Билевич, Николай Иванович (1812—1860) — российский писатель и педагог.
 Белевич (Билевич), Фёдор Николаевич (1923—2004) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Биллевич